Příjmení Berounský nosí více významných osobností:

 Daniel Berounský (* 1972) – český religionista, tibetolog a autor prací o buddhismu
 Jindřich Berounský (* 1970) – český politik a dopravní specialista
 Josef Berounský (1895 – 1942) –  letec, plukovník, diplomat, člen Čs. vojenské mise v SSSR, brigádní generál in memoriam
 Petr Berounský (* 1956) – český fotograf